ВМФ — аббревиатура:
 ВМФ — военно-морской флот.
 ХК ВМФ — прежнее название хоккейного клуба Спортивный клуб армии «Нева» («СКА-Нева»).